Дискография южнокорейского бойбенда Stray Kids, сформированного в 2017 году компанией JYP Entertainment через одноимённое реалити-шоу, состоит из трёх студийных альбомов, семи мини-альбомов (один из которых был выпущен до дебюта), 13 синглов и 63 видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздания

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Главные синглы

Промо-синглы

Другие синглы попавшие в чарт

Саундтреки

Видеоклипы

Примечания

Комментарии

Источники 

Stray Kids